Alberto Rosende – attore statunitense
 Diego Rosende – ex calciatore cileno, centrocampista
 Rodrigo Javier Lemos Rosende – ex calciatore uruguaiano, centrocampista